Arandilla bezeichnet

 Arandilla (Burgos), Ort in der Provinz Burgos, Spanien
 Arandilla (Fluss), Fluss in der Provinz Burgos, Spanien